Gnaius Plancius (publicanus)
Gnaius Plancius (quaestor in 58 v.Chr.)